Udinese, voluit Udinese Calcio S.p.A geheten, is een Italiaanse voetbalclub, opgericht in 1896 en uitkomend in de Serie A. De club speelt zijn thuiswedstrijden in het Stadio Friuli.

Geschiedenis 
De club werd opgericht als onderdeel van de Società Udinese di Ginnastica. Tot aan 1929 speelde de club in de regionale competities. In 1929 werd de club toegelaten in de Serie B. In 1950 werd voor het eerst promotie naar de Serie A afgedwongen. In 1955 degradeerde de club weer, na aftrek van 9 punten vanwege irregulariteiten, maar promoveerde meteen weer terug. In 1964 degradeerde de club echter tot aan de Serie C. Pas in 1979 kwam de club weer terug in de Serie A, waar het verbleef tot 1987. Daarna wisselde het regelmatig tussen de Serie A en Serie B tot in 1995 ze weer naar de Serie A promoveerden, waar ze sindsdien verblijven. De hoogste klassering ooit werd in het seizoen 1954/55 behaald, toen ze tweede werden. (Udinese won de scudetto in 1896, maar deze titel is nooit erkend door de FIGC, die op dat moment nog niet bestond.)

In het seizoen 2004/05 eindigde de club vierde, waarmee ze zich voor het eerst kwalificeerden voor de Champions League. Ondanks deze mooie prestatie stapte de coach, Luciano Spalletti, op en werd opgevolgd door Serse Cosmi, die kort daarvoor bij Genoa CFC was opgestapt. In februari 2005 werd Cosmi echter weer ontslagen. Na een korte periode met Sensini en Dominissini als trainersduo werd Giovanni Galeone aangesteld om Udinese te redden van degradatie. Dit lukte en Galeone werd aangesteld als hoofdtrainer voor het seizoen 2006/07. Het lukte hem echter niet om het seizoen vol te maken. In januari 2007 werd hij ontslagen en opgevolgd door Alberto Malesani. Udinese eindigde het seizoen 2006/07 op de tiende plaats in de serie A. Malesani werd in juli 2007 opgevolgd door Pasquale Marino. Udinese plaatste zich vervolgens met een zevende plek voor UEFA cup voetbal, waarin in de kwartfinale werd uitgeschakeld door Werder Bremen. In december 2009 werd Pasquale Marino wegens slechte resultaten ontslagen en opgevolgd door De Biasi, die echter enkele maanden later weer plaats mocht maken voor Marino. Udinese wist met moeite degradatie te voorkomen.

Voor het seizoen 2010/11 werd Francesco Guidolin aangesteld als trainer. Udinese beleefde onder aanvoering van de Italiaanse topscorer Antonio Di Natale en de Chileense smaakmaker Alexis Sánchez een topjaar en wist zich dankzij de vierde plaats te kwalificeren voor de voorrondes van de UEFA Champions League. In de zomer van 2011 verdwenen enkele topspelers, onder wie Cristián Zapata, Gökhan Inler en Alexis Sánchez. In de voorrondes van de Champions League werd Udinese uitgeschakeld door Arsenal. In de groepsfase van de Europa League werd de club vervolgens ingedeeld bij Atlético Madrid, Celtic en Rennes.

Erelijst

Eindklasseringen

Resultaten per seizoen

In Europa 

Udinese speelt sinds 1961 in diverse Europese competities. Hieronder staan de competities en in welke seizoenen de club deelnam. De editie die Udinese heeft gewonnen is dik gedrukt:
Champions League (3x)
2005/06, 2011/12, 2012/13
Europa League (3x)
2011/12, 2012/13, 2013/14
UEFA Cup (8x)
1997/98, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2008/09
Intertoto Cup (1x)
2000
Mitropacup (2x)
1961, 1980

Bekende (oud-)spelers

Trainer-coaches

Externe link 
 Officiële site